Steccherinum is een geslacht in de familie Steccherinaceae. De typesoort is Steccherinum ochraceum.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 70 soorten (peildatum maart 2022):

Steccherinaceae
Schimmelgeslacht